

Patronyme 

 Jacquot Haxo (~ 1618-1673), maire du ban d'Étival ;

 Jacque Haxo (1675-1735), tabellion, greffier en la justice de la seigneurie d'Estival ;
 François Haxo (1739-1810, fils de Jacque Haxo), député français ;
 Benoît Haxo (1705-1761, fils de Jacque Haxo), tabellion et greffier de la seigneurie d'Estival ;
 Nicolas Haxo (1749-1794, fils de Benoît Haxo et neveu de François Haxo), général français ;
 Nicolas Benoît Haxo (1732-1787, fils de Benoît Haxo et neveu de François Haxo), conseiller du roi, maître des forêts de Lunéville ;
 François Nicolas Benoît Haxo (1774-1838, fils de Nicolas Benoît Haxo et neveu de Nicolas Haxo), général français.

Toponyme 

 Rue Haxo, voie de Paris, en l'honneur au général d'Empire François Nicolas Benoît Haxo ;
 Haxo, station fantôme du métro de Paris.

Notes et références

Bibliographie 
 Concernant François Nicolas Benoît Haxo : Benoît Linel, Au cœur des guerres de Vendée. Le général Haxo, Éditions Glyphe, Paris, 2018,  .